(1640-1704), religieux britannique ;
 James Keach (1947-), acteur, réalisateur et producteur américain ;
 Scott Keach (1965-), cavalier australien ;
 Stacy Keach (1941-), acteur américain ;
  (1914-2003), acteur américain.